Die Mumie ist der Titel folgender Werke:

Filme und Serien:
 Die Mumie (1932), amerikanischer Horrorfilm, 1932
 Talos – Die Mumie, Horrorfilm, 1998
 Die Mumie (1999), amerikanischer Abenteuerfilm, 1999
 Die Mumie kehrt zurück, amerikanischer Abenteuerfilm, 2001
 Die Mumie – Das Geheimnis der Mumie, amerikanische Zeichentrickserie, 2001
 Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers, amerikanischer Abenteuerfilm, 2008
 Die Mumie (2017), amerikanischer Abenteuerfilm, 2017

Bücher:
 Die Mumie oder Ramses der Verdammte, Roman von Anne Rice, 1992

Siehe auch:
 Mumie
 Medienliste zu Mumien